Ниже представлен список городов Перу с численностью населения более 20 тысяч человек, представлены данные четырех последних переписей. Последняя перепись проводилась в 2017 году. Жирным шрифтом выделены административные центры регионов, а курсивом — крупнейшие города регионов, при этом не являющиеся административным центром.

См. также 
 Городские агломерации Перу

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20130826170407/http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/index.htm